Скавронская — русская фамилия. Известные носители:

 Скавронская, Анна Карловна (1722—1775/6), в браке Воронцова — российская аристократка, статс-дама, двоюродная сестра Екатерины I.
Скавронская, Екатерина Васильевна (1761—1829), урожд. Энгельгардт, племянница Потемкина 
Скавронская, Екатерина Павловна, в браке Багратион. Дочь предыдущей
Скавронская, Людмила Анатольевна (род. 1980 года) — российская теннисистка.
 Скавронская, Мария Николаевна (1735—1805), урожд. Строганова — графиня, статс-дама. 
 Скавронская, Марта Самуиловна — имя при рождении российской императрицы Екатерины I.

См. также 
 Скавронский
Скавронские — российский графский род.